Кубильос-дель-Силь () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Бьерсо. Население — 1771 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento Cubillos Del Sil
  Cubillos del Sil en Google Maps
 Endesa

Муниципалитеты Леона